Kemke ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kemke (1864–1941), deutscher Buchhändler, Prähistoriker und Kustos am Prussia-Museum
 Johannes Kemke (1863–1918), deutscher Klassischer Philologe und Bibliothekar